Ву́лиця Гага́ріна ( — вулиця у Сєвєродонецьку. Довжина 3 900 метрів. Починається від вулиці Партизанської, перетинає Радянський проспект, вулиці Донецьку і Лісну, проспект Космонавтів і вулицю Курчатова. В неї впираються вулиці Автомобільна, Танкистів, Менделєєва і Лисичанська. Закінчується на перетині з вулицею Вілісова. Забудована багатоповерховими житловими будинками. Названа на честь першого у світі космонавта Юрія Гагаріна.

Вулиці Сєвєродонецька
Вулиці Сєвєродонецька, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Юрія Гагаріна